Архипенко (прізвище) 
Олександр Архипенко (монета)
6535 Архипенко - астероїд.